Гальцов — фамилия; имеет женскую форму Гальцова.
 Гальцов, Валерий Иванович (род. 1947) — российский историк, директор Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. И. Канта.
 Гальцов, Дмитрий Владимирович (род. 1942) — российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук.
 Гальцов, Дмитрий Михайлович (1925—1986) — генерал-лейтенант войск связи, лауреат Государственной премии СССР (1977).